Tengen (település), település Németország Baden-Württemberg tartományában
 Tengen (cég), amerikai videójáték-kiadó és -fejlesztő cég
 Tengen (bajnokság), japán gobajnokság
 Tengen (kor), japán történelmi kor (978–983)